Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Кончіту Мартінес з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ять сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Анке Губер (півфінал)
  Бренда Шульц (півфінал)
  Забіне Гак (2-ге коло)
 n/a
  Іріна Спирля (2-ге коло)
 n/a
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Маріанн Вердел (2-ге коло)
  Джиджі Фернандес (2-ге коло)
  Барбара Ріттнер (чвертьфінал)
  Анджеліка Гавальдон (3-тє коло)
 n/a
  Ші-тін Ван (1-ше коло)
  Флоренсія Лабат (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1995 Delray Beach Winter Championships Draw

1995
Тур WTA 1995